Wolfgang Bernhard Nolte (* 29. November 1946 in Gelsenkirchen) ist ein deutscher Arzt und Standespolitiker.

Leben 
Nolte wurde 1946 in Gelsenkirchen-Bismarck geboren. Nach dem Abitur studierte er in Bonn, Düsseldorf und Wien Humanmedizin und promovierte 1973. Nach der Facharztausbildung ließ er sich 1979 als Facharzt für Allgemeinmedizin in Gelsenkirchen-Haverkamp nieder, wo er bis 2013 praktizierte.
Nolte war von 1986 bis 2010 Vorstandsmitglied im Ärztekammerbezirk Gelsenkirchen. Von 1994 bis 2006 als Vorsitzender. Von 1987 bis 2016 war Nolte als ehrenamtlicher Richter am Sozialgericht Gelsenkirchen tätig. Nolte gehörte zu den Gründern des Vereins Arzt Mobil Gelsenkirchen e.V., der für aufsuchende Hilfe für Suchtkranke und Wohnungslose sorgt. Seit Gründung 1998 ist er Vorsitzender. Er hat als Mit-Initiator und Gründungsmitglied die Qualitätsgemeinschaft Praxisnetz Gelsenkirchen (QPG) ins Leben gerufen, die auch Träger der beiden Notfallpraxen in Gelsenkirchen ist. Er war aktiv an der Entwicklung des Gelsenkirchener Notdienstmodells beteiligt, das als Vorbild für den gesamten Bereich Westfalen-Lippe diente. Er gehörte zu den Gründern des Emmaus-Hospiz St. Hedwig Resse und ist seit Gründung 2010 Vorsitzender der Gesellschafter-Versammlung. 27 Jahre, davon 24 als stellvertretender Vorsitzender war er Mitglied im Kirchenvorstand seiner Pfarrgemeinde Hl. Dreifaltigkeit. Seit 1983 ist Nolte Mitglied im Caritasrat der Stadt Gelsenkirchen und seit 2003 der Vorsitzende.

Ehrungen 
 2009 Bundesverdienstkreuz am Bande
 2007 Silberner Ehrenbecher der Ärztekammer Westfalen-Lippe

Belege 
 Auszeichnung für engagierten Gelsenkirchener Allgemeinmediziner - Ärztekammer ehrt Dr. Wolfgang Nolte vom 23. Juli 2007
 "Runder Geburtstag: Dr. Wolfgang Nolte wird 70" in Westfälisches Ärzteblatt 11/2016 S. 26 (PDF, 3MB)
 Wolfgang Nolte Eintrag im Gelsenkirchener Geschichten Wiki

Träger des Bundesverdienstkreuzes am Bande
Mediziner (20. Jahrhundert)
Mediziner (21. Jahrhundert)
Deutscher
Geboren 1946
Mann
Person (Gelsenkirchen)